Srub (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Srub (Nischyn), Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Nischyn
 Srub (Iwano-Frankiwsk), Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Iwano-Frankiwsk

als Bestandteil des Ortsnamens:
 Srub-Komariwskyj, Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Storoschynez